Los paraligatóridos (Paralligatoridae) son una familia extinta de arcosaurios cocodrilomorfos neosuquios que vivieron entre los períodos Jurásico y Cretácico, en Asia y América.

Evolución
Los análisis filogenéticos de los crocodiliformes encontraron que Paralligatoridae se aloja dentro de Neosuchia, un gran clado (agrupamiento evolutivo) que también incluye a los crocodilianos modernos. En la filogenia de los crocodiliformes, los paraligatóridos son usualmente considerados como cercanos a la base de Neosuchia, por fuera del clado Eusuchia, que incluye a los crocodilianos y a sus parientes más cercanos. A continuación un cladograma basado en Montefeltro et al. (2013) mostrando las relaciones filogenéticas de Paralligatoridae:

Los paraligatóridos tuvieron un amplio rango tanto temporal como geográfico. Los primeros paraligatóridos conocidos, Shamosuchus y Rugosuchus, proceden ambos del Cretácico de Asia (el Cretácico Superior de Mongolia y el Cretácico Inferior de China, respectivamente), lo que implica que en principio se creyó que su distribución era restringida. El descubrimiento de Batrachomimus del Jurásico Superior de Brasil extendió el registro fósil de Paralligatoridae en 30 millones en el pasado y le dio una amplia distribución a través de los dos principales continentes del Mesozoico: Laurasia en el norte y Gondwana en el sur. La explicación más probable de porqué los paraligatóridos existieron en el este de Laurasia y el oeste de Gondwana es que se irradiaron hacia el este a través del mar de Tetis y el mar de Turgai. Otra explicación sería que los primeros miembros de esta familia vivieron antes de la separación de Laurasia y Gondwana cuando ambas eran parte del  supercontinente Pangea, y cuando este se dividió, dos poblaciones de paraligatóridos - una occidental que incluye a Batrachomimus y una oriental incluyendo a Shamosuchus y a Rugosuchus - quedaron separadas. Aunque la hipótesis del rompimiento de Pangea encaja mejor con el alto grado de endemismo visto en otros grupos de crocodiliformes como Notosuchia, la hipótesis de la dispersión oceánica se corresponde con la amplia y más uniforme distribución de los neosuquios durante el Jurásico y el Cretácico.

Referencias

Enlaces externos 

Paralligatoridae en The Paleobiology Database 
Paralligatoridae en Taxon Search
Árbol Filogenético

Neosuchia
Crocodilomorfos del Cretácico
Crocodilomorfos del Jurásico